Edward Abbott (predikant) (1841-1908), een Amerikaanse predikant
 Edward Abbott (jurist), Australische soldaat, politicus en rechter
 Edward Lyman Abbott, de Canadese atleet naar wie de Abbott Cup is vernoemd
 Herbert Edward Stacy Abbott (1855-1939), Britse soldaat
 Edward Abbott (gouverneur), herbouwde Fort Vincennes